W Polsce
 Klonownica (Cicha Rzeczka) – rzeka łącząca jeziora Necko i Białe
 Klonownica – część Augustowa
 Klonownica – gromada w powiecie bialskim
 Klonownica Duża
 Klonownica Mała
 Klonownica-Plac